Korsun' si riferisce a 
Cherson
Korsun'-Ševčenkivs'kyj